Ередія (провінція), Ередія (ісп. Heredia) — одна з 7 провінцій Коста-Рики.
 Ередія — місто в Коста-Риці, столиця провінції Ередія, розташоване за десять кілометрів на північ від столиці країни.
 Нарсісо Фернандес де Ередія, Нарсісо Фернандес де Ередія-і-Бегінес де Лос-Ріос, 2-й граф Ередія-Спінола, 2-й граф Офалія (ісп. Narciso Fernández de Heredia y Begines de los Ríos; 11 вересня 1775 — 8 вересня 1847) — іспанський дипломат і політик.
 Олаф Ередія (ісп. Olaf Heredia, нар. 19 жовтня 1957, Апатсінган) — мексиканський футболіст.
 Рамон Ередія, Рамон Армандо Ередія Руарте або просто Рамон Ередія (ісп. Ramón Armando Heredia Ruarte, нар. 26 лютого 1951, Кордова, Аргентина) — аргентинський футболіст.